Осип Григорьевич Свешников (1703 — до 1762) — премьер-майор Российской армии. Участник возведения Елизаветы Петровны на престол.

Биография 
Родился в 1703 году в пригородке Опочке Псковской провинции, Новгородской губернии в дворянской семье. Сын унтер-офицера драг. «Мурзенкова» полка Григория Васильева Свешникова. В 1722 г. был взят на службу из недорослей в Белогородский пехотный полк, в 1726 г. переведен в Углицкий пехотный полк, а по достижении 25-летнего возраста определен в гренадерскую роту Преображенского полка.

За участие в возведении на престол Елизаветы Петровны, Свешников пожалован гренадером Лейб-Компании и получил в Пошехоне 29 душ крестьян. Кроме пожалованных, у Свешникова были поместья в Воронежском, Опочецком и Красногородском уездах.
В октябре 1749 г. Свешников подал прошение об отставке по болезни: « И прошу меня от воинской и штатской службе отставить вовсе, на своё пропитание, в отечество мое, в Псковскую провинцию в Опочский уезд, в сельцо Святотец». 25 ноября 1758 г. Свешников из капитанов уволен в отставку, с чином премьер-майора.

По сказке 10 марта 1743 г., Свешников имел сына Ивана 14 лет, «обретающегося» при нем «для обучения российской грамоте».

Источники 
 Сборник биографий кавалергардов Под ред. С. А. Панчулидзева Репринт издания 1901 г.
 Хоруженко О. И. Дворянские дипломы XVIII века в России. — Наука, 1999. — С. 410.

Ссылки 
 РЯДОВЫЕ СОРАТНИКИ «ВЕЛИКОЙ ДЩЕРИ» Из племени российского воинства
 К истории возникновения Жалованных грамот лейб-компанцев при Елизавете Петровне
 Жалованная грамота Елизаветы Петровны сержанту Лейб-кампании поручику Осипу Григорьевичу Свешникову на дворянство указом от 31 декабря 1741 г.

Умершие в XVIII веке
Кавалергарды
Офицеры Российской империи
Лейб-кампания